«Труд» (ранее также носил название «Юность») — многоцелевой стадион и спортивный комплекс в Краснодаре, домашняя арена ряда спортивных клубов и сборных команд, в частности, таких как, РК «Богатыри», сборная России по регби и возрождённый ФК «Кубань». Ранее на стадионе выступали также «Немком», «Колос», «Краснодар-2000», «Кубань-2», «Колос-д», «Краснодар», «Кубаночка» и дублирующий/молодёжный состав ФК «Кубань». Вместимость арены составляет 3000 зрителей.

История 
Стадион был введён в эксплуатацию в 1958 году.

В 1983 и 1984 годах на носившей тогда название «Юность» арене проводил свои кубковые матчи основной состав ФК «Кубань».

С 2007 года на «Труде» выступает сборная России по регби, проводившая на нём в том числе матчи Кубка европейских наций, а также местный регбийный клуб «Кубань». Кроме того, тут проводил матчи Европейского кубка вызова Красноярский «Енисей-СТМ».

С 2008 по 2009 год домашние матчи на стадионе проводил ФК «Краснодар», а с 2016 по 2018 год «Кубань-2», также он был домашней ареной состава ФК «Кубань» в турнире дублёров и молодёжном первенстве РФПЛ. 5 августа 2018 года на стадионе «Труд» провела свой первый официальный матч возрождённая болельщиками и бывшими игроками клуба команда «Кубань».

Инфраструктура 
Инфраструктура спортивного комплекса даёт возможность проводить матчи и соревнования по баскетболу, футболу, регби, лёгкой атлетике, пляжному волейболу, гандболу и прочим, при этом одновременно позволяет принимать 850 спортсменов. На базе «Труда» проводят учебно-тренировочные сборы многие местные и российские команды. Комплекс имеет в наличии футбольные поля с травяным покрытием, летние баскетбольные площадки, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола и гандбола, крытый манеж, залы для баскетбола, настольного тенниса и бокса, кроме того, на его территории расположена сауна, два кафе-бара и гостиница эконом-класса.

Адрес 
 350007, Краснодар, ул. Береговая, 9. Пересечение с ул. Кубанская набережная.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт спортивного комплекса «Труд»
 Профиль стадиона на официальном сайте РК «Кубань»
 Профиль стадиона на официальном сайте РПЛ
 Профиль стадиона на сайте Sportbox.ru
 Профиль стадиона на сайте FootballFacts.ru
 Профиль стадиона (под названием «Юность») на сайте FootballFacts.ru

Стадионы Краснодара
Футбольные стадионы России
Многофункциональные стадионы России
Футбольные стадионы Краснодара
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион
Стадион